Movila peut désigner :

Patronyme 
 La famille Movilă (movila signifie "butte"), famille princière de Moldavie et de Valachie issue de l'union du boyard Ioan Movilă ou Moghilă de Udesti grand Logofăt de Moldavie mort moine en 1570 qui avait épousé entre 1553 et 1555 Maria, princesse de Moldavie fille du prince Pierre IV Rareş.
 Ioan Movilă, boyard Moldave, fondateur de la famille.
 Ieremia Movilă, prince de Moldavie de 1595 à 1600 et de 1600 à 1606, fils de Ioan Movilă.
Constantin Movilă prince de Moldavie en 1607 et de 1607 à 1611.
Alexandru Movilă prince de Moldavie de 1615 à 1616.
 Gheorghe Movilă, d'abord moine puis évêque de Rădăuţi de 1579 à 1587 et Métropolite de Moldavie sous le nom de Gheorghe III de 1588 à 1591 et de 1595 à 1605, fils de Ioan Movilă.
 Simion Ier Movilă, prince de Valachie  de 1600 à 1601 et 1601 à 1602 et de Moldavie de 1606 à 1607, fils cadet de Ioan Movilă.
Mihai Movilă prince de Moldavie en 1607.
Gabriel Ier Movilă prince de Valachie en 1616 puis de 1618 à 1620. 
Pierre Movilă (1596-1647), fils de Simion, lettré et métropolite de l'église gréco-catholique de Kiev.
Musa Movilă prince de Moldavie de 1630 à 1631 et de 1633 à 1634.
 Nc
 Nc
 Miron Barnovschi-Movilă Prince de Moldavie de 1626 à 1629 et en 1633

Autres 
 Pierre Movila (né en 1958), photographe plasticien français.

Toponyme 

 Movila, une commune du județ de Ialomița.

Homonymie de patronyme